Truxtun ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Truxtun (1755–1822), US-amerikanischer Marine-Offizier

Siehe auch:
 Truxtun-Klasse (1901)
 USS Truxtun
 USS Truxtun (CGN-35), Truxtun-Klasse
 USS Truxtun (DDG-103)
 Truxton